Бернард Фрэнсис Фишер (; 11 января 1927 — 16 августа 2014) — полковник ВВС США, участник Вьетнамской войны. За спасение сбитого пилота во время сражения за лагерь спецназа А-Шау был удостоен Медали Почёта — высшей военной награды США.

Биография 
Родился в Сан-Бернардино, Калифорния. В конце Второй мировой войны Фишер короткое время служил в ВМС США, а в 1947—1950 годах — в ВВС Национальной гвардии. Учился в колледже, с 1949 года — в университете Юты. В 1951 году он вступил в военно-воздушные силы. Долгое время служил в Командовании ПВО и летал на перехватчике F-104. В 1965 году добровольцем попал во Вьетнам. Там он находился в 1-й эскадрилье воздушных коммандос, вооружённой штурмовиками A-1 «Скайрейдер»; за год участия в боевых действиях выполнил 200 вылетов.

9 марта 1966 года лагерь американского спецназа в долине А-Шау был атакован полком северовьетнамской армии. Майор Фишер отличился уже в первый день сражения, практически взяв на себя функцию авианаводчика, контролируя удары авиации и сброс боеприпасов и медикаментов защитникам лагеря, за что позднее был награждён Серебряной звездой. Силы были слишком неравны, и уже 10 марта стало очевидным, что лагерь обречён. Во второй половине дня была организована эвакуация уцелевших вьетнамских ополченцев и «зелёных беретов» вертолётами морской пехоты, при этом многие вертолёты получили повреждения от чрезвычайно плотного зенитного огня противника. За несколько часов до эвакуации Фишер в составе звена «Скайрейдеров» участвовал в очередном бомбовом ударе по вьетнамским позиция. Один штурмовик был подбит огнём с земли, загорелся и совершил вынужденную посадку на брошенную взлётно-посадочную полосу возле лагеря. Сбитый пилот майор Майерс оказался довольно близко от позиций противника, защитники лагеря не могли ему помочь. Полагая, что Майерс серьёзно ранен (он выбрался из самолёта в горящем комбинезоне), и не видя иных возможностей его спасения, Фишер посадил свой A-1 на ту же самую ВПП, чтобы подобрать Майерса. Посадка сама по себе была сложной, так как полоса была покрыта воронками от снарядов и бомб, кроме того, на ней валялись пустые бочки, снарядные гильзы и другой мусор. Находясь под постоянным огнём, Фишер оставался на земле, пока Майерс не забрался в кабину его самолёта (штурмовик A-1E рассчитан на двух пилотов, но во Вьетнаме экипаж обычно состоял из одного человека), после чего благополучно взлетел. Когда они вернулись на базу, в самолёте Фишера насчитали 19 пулевых пробоин.

В январе 1967 года Бернард Фишер получил Медалью Почёта из рук президента Линдона Джонсона. Он оставался в военно-воздушных силах до 1974 года. После ухода в отставку жил со своей семьёй в городе Куна, Айдахо. Его жена Риалла умерла в 2008 году; сын Стивен служит в ВВС США.

Увековечивание памяти 
В честь Бернарда Фишера названы мемориальный парк ветеранов в Куна, участок шоссе 193 возле авиабазы Хилл, комната на авиабазе ВВС США Кадена (Япония) и судно-контейнеровоз «Майор Бернард Ф. Фишер» (Maj. Bernard F. Fisher, T-AK-4396). Его штурмовик отреставрирован и находится в экспозиции Национального музея ВВС США.

См. также 
 Список участников Вьетнамской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 
 Наградной лист Медали Почёта Бернарда Фишера

Лётчики Вьетнамской войны (США)
Участники войны во Вьетнаме
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Вьетнамской войны, награждённые медалью Почёта (США)